Ново-Николаевская губерния — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая в 1921—1925 годах. Центр — г. Ново-Николаевск (Новониколаевск).

История 
Губерния образована 13 июня 1921 года в основном из Каинского и Ново-Николаевского уездов, входящих до этого в состав Томской губернии, и включала некоторую часть территории Алтайской и Омской губерний. Структура уездов и волостей в новой губернии реорганизуются — создаются на их основе новые уезды и волости. В частности, в июне 1921 года создаётся Каргатский уезд на основе реорганизованной (укрупнённой) Каргатской волости. 

По состоянию на август 1921 года Ново-Николаевская губерния состоит из 5 уездов:
 Каинский уезд
 Каменский уезд
 Каргатский уезд
 Ново-Николаевский уезд
 Черепановский уезд

В 1924—1925 годах в уездах происходит разделение на районы (от 6 до 13 районов на уезд).

С 25 мая 1925 года согласно постановлению президиума ВЦИК РСФСР все губернии, уезды и волости в Сибири ликвидированы. На месте прежних уездов и волостей, в соответствии с юрисдикцией действия появившихся в 1920—1923 годах райкомов РКП(б), появляются районы, где райкомы формируют органы территориального управления и власти: райисполком, райотдел милиции, райвоенкомат, районную прокуратуру, районный суд и районную газету. Вместо губерний формируются края и области.

Территория Ново-Николаевской губернии становится частью нового Сибирского края, а город Ново-Николаевск (Новониколаевск), переименованный в 1926 году в Новосибирск, становится столицей края.

Споры о наименовании 
Официальное наименование было принято с обязательным написанием дефиса: Ново-Николаевская, по наименованию города и базового уезда: Ново-Николаевск (город) и Ново-Николаевский (уезд) — соответственно. Это единственное официальное наименование, использовавшееся в официальных документах.  Кроме принятия правил изменения русского языка (в том числе в части наименований) 1934 года, когда в СССР было закреплено использование бездефисных наименований. То есть — за пределами исторического периода существования реального субъекта РСФСР и СССР.

 По аналогии с практикой второй половины 1920-х и начала 1930-х гг.: заменить официальное наименование города Ново-Сибирск на Новосибирск.

Примечания

Ссылки 

Губернии РСФСР
История Новосибирской области